Noordzeeweg (Amsterdam)
Noordzeeweg (Groningen)
Noordzeeweg (Rozenburg)